North Hills (Los Angeles), barri de Los Angeles (Califòrnia), conegut anteriorment com Sepulveda
 North Hills (Nova York), localitat al Comtat de Nassau
 North Hills (Pennsilvània), comunitat al Comtat de Montgomery
 North Hills (Virgínia de l'Oest), localitat al Comtat de Wood